Admiraal de Ruyter ist der Name folgender Schiffe:

 Admiraal de Ruyter (Schiff, 1749), Retourschiff der Vereinigten Ostindischen Kompanie
 Admiraal de Ruyter (Schiff, 1778), niederländisches Segel-Linienschiff
 Admiraal de Ruyter (Schiff, 1808), niederländisches Segel-Linienschiff